Cardo pinchoso puede referirse a:
 el nombre común de la planta Carlina corymbosa;
 el nombre común de la planta Centaurea calcitrapa.